Orichalcum steht für: 

 Oreichalkos, griechische Bezeichnung für Messing
 Orichalcum (Gattung), eine Heuschrecken-Gattung